Окунь может означать:
 Пресноводные окуни — один из девяти родов семейства о́куневых.
 Речной окунь — вид рыб рода окуни, обитающий на территории Евразии.
 Морские окуни — род рыб семейства Скорпеновые.

Окунь (фамилия):
 Окунь (дворянский род)
 
 Окунь, Герберт Абрамович (1910 — ?) — советский конструктор вооружения.
 Окунь, Евсей Львович (1918—1995) — советский радиоинженер, учёный в области радиотехники.
 Окунь, Залман Мордухович (псевдоним З. Шнеер; 1892—1952) — советский еврейский писатель, драматург.
 Окунь, Лев Борисович (1929—2015) — физик, академик РАН.
 Окунь, Леонид Исаакович (1929—2015) —  самый молодой (15 лет) кавалер двух орденов Славы.
 
 Окунь, Саул Львович (1915—1995) — советский разведчик-нелегал, полковник службы государственной безопасности.
 Окунь, Семён Бенцианович (1908—1972) — историк.
 Окунь, Эдвард (1872—1945) — польский художник.
 Окунь (Окунев), Яков Маркович (1882—1932) — русский писатель-фантаст.

 Суда 
 Окунь — российская подводная лодка типа «Касатка», входившая в состав флота в 1908—1925 годах.

См. также 
 Окунев